Der Begriff der Scheckkarte bezeichnet:

 (fälschlicherweise) die Debitkarte (Bankkarte, Sparkassenkarte)
 die zum 1. Januar 2002 ausgelaufene eurocheque-Karte

Siehe auch:
 Scheckkartenformat

bg:Дебитна карта